John Morgan (zeiler), (1930) Amerikaans zeiler
 John Morgan (golfer), (1943-2006) Brits golfer
 John Morgan (worstelaar), (1963) Amerikaans worstelaar